Сезон 2004/05 Чешской экстралиги — 12-й чемпионат Чешской экстралиги. Чемпионом стал клуб «Пардубице», обыгравший в финале плей-офф прошлогоднего чемпиона «Злин».

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 8 лучших команд выходили в плей-офф. Все серии плей-офф игрались до 4-х побед. Чемпионом стал клуб «Пардубице», обыгравший в финале плей-офф прошлогоднего чемпиона «Злин». Бронзовым призёром стала команда «Били Тигржи Либерец».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Злин — Хемопетрол Литвинов — 4:2 (5:0, 1:3, 2:1, 1:3, 5:0, 4:3 ОТ)

Спарта Прага — Витковице — 1:4 (1:5, 5:4, 1:3, 2:3, 4:6)

Мёллер Пардубице — Рабат Кладно — 4:3 (4:1, 4:1, 0:4, 3:0, 3:6, 1:2, 3:1)

Славия Прага — Били Тигржи Либерец — 3:4 (5:2, 3:1, 2:3, 1:4, 7:2, 1:3, 1:5)

Полуфиналы 
Злин — Витковице — 4:3 (2:3 Б, 4:2, 2:3 ОТ, 1:3, 5:2, 4:3 Б, 4:1)

Мёллер Пардубице — Били Тигржи Либерец — 4:1 (3:2 ОТ, 3:1, 1:4, 4:0, 4:3 Б)

Финал 
Злин — Мёллер Пардубице — 0:4 (2:4, 1:4, 0:2, 2:3)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1.Ярослав Балаштик (Злин) — 30 шайб

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Ян Лашак, Ярослав Камеш

Защитники

Михал Розсивал, Петр Часлава, Андрей Новотны, Давид Гавирж, Петр Мудрох, Ян Снопек, Томаш Линхарт, Томаш Пацал

Нападающие

Милан Гейдук, Алеш Гемски, Ян Булис, Иржи Допита, Михал Микеска, Петр Пруха, Петр Коукал, Ян Коларж, Петр Сикора, Томаш Ролинек, Томаш Блажек, Томаш Дивишек, Михал Тврдик, Любомир Коргонь, Любомир Пиштек

Тренер — Владимир Мартинец и Иржи Шейба

Переходные матчи 
Команда, занявшая последнее место в Экстралиге, играла серию до 4-х побед с лучшей командой первой лиги.

Дукла Йиглава — Ческе-Будеёвице — 1:4 (5:1, 0:5, 2:3 Б, 0:4, 2:4)

Ссылки 
 Сезон 2004/05 в разделе истории чешского хоккея

Чешская экстралига
2004 год в хоккее
2005 год в хоккее